Великий Буялик — село, Одеська область, Березівський район

 Великий Буялик — назва села (тепер смт) Петрівка Великобуялицької сільської громади Березівського району Одеської області, з 1927 до 1957 року.